

Ліндейл — місто, штат Техас
 Ліндейл — переписна місцевість, штат Джорджія